Wildensee kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Wildensee (sjö i Österrike, Tyrolen), 
 Wildensee (sjö i Österrike, Steiermark), 

Robotskapade Österrikeförgreningar